Windy Peak ist der Name folgender Berge:

in den Vereinigten Staaten:
 Windy Peak (Alaska), Gipfel in der Petersburg Census Area, Bundesstaat Alaska
 Windy Peak (Bonneville County), Gipfel im Bonneville County, Bundesstaat Idaho
 Windy Peak (Fresno County), Gipfel im Fresno County, Bundesstaat Kalifornien
 Windy Peak (Nevada), Gipfel im White Pine County, Bundesstaat Nevada
 Windy Peak (Oregon), Gipfel im Lane County, Bundesstaat Oregon
 Windy Peak (Park County), Gipfel im Park County, Bundesstaat Colorado
 Windy Peak (Saguache County), Gipfel im Saguache County, Bundesstaat Colorado
 Windy Peak (Sevier County), Gipfel im Sevier County, Bundesstaat Utah
 Windy Peak (Siskiyou County), Gipfel im Siskiyou County, Bundesstaat Kalifornien
 Windy Peak (Shoshone County), Gipfel im Shoshone County, Bundesstaat Idaho
 Windy Peak (Washington), Gipfel im Okanogan County, Bundesstaat Washington
 Windy Peak (Washington County), Gipfel im Washington County, Bundesstaat Utah

in anderen Ländern:
 Windy Peak (Antarktika), Gipfel des Ellsworthgebirges, Antarktika
 Windy Peak (Kanada), Berg in der Provinz Alberta, Kanada
 Windy Peak (Neuseeland), Hügel in der Region Wellington, Neuseeland